Taherian ist der Familienname folgender Personen:

 Hassan Taherian (* 1948), iranischer Diplomat
 Mohammad Ebrahim Taherian-Fard (* 1954), iranischer Diplomat